Бинич — фамилия. Известные носители:
 Бинич, Владан
 Бинич, Драгиша